Алессандро Фатторі (* 1973) — італійський гірськолижник.
 Джованні Фатторі (1825—1908) — італійський художник, член групи Мак'яйолі. Один з найбільших представників італійського живопису XIX сторіччя.
 Доменіко Фатторі — сан-марінський політик 19-го сторіччя.
 Освальдо Фатторі (1922—2017) — італійський футболіст, опорний півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав у складі національну збірну Італії. Дворазовий чемпіон Італії.
Італійські прізвища